Schotse hockeyploeg (mannen)
 Schotse hockeyploeg (vrouwen)